What Men Want steht für:
 What Men Want (1930), ein US-amerikanischer Film von Carl Laemmle aus dem Jahr 1930  
 Was Männer wollen, ein US-amerikanischer Film von Adam Shankman aus dem Jahr 2019 (Originaltitel)